Lloyd Webber kan syfta på:

 Andrew Lloyd Webber (född 1948), brittisk kompositör
 Julian Lloyd Webber (född 1951), brittisk cellist
 William Lloyd Webber (1914–1982), brittisk organist

Engelska efternamn